Laura kan syfta på:
 Laura, ett kvinnonamn
 Laura (djur), ett släkte kräftdjur
 Laura, South Australia, en ort i Australien
 Laura (ö), en ö i Antarktis